Die Abkürzung MLF steht für:

 Micro Lead Frame, Bauteilgröße bei integrierten Schaltungen, siehe Quad Flat No Leads Package
 Mittleres Löschfahrzeug, ein deutscher Feuerwehrfahrzeugtyp
 Mouvement de Libération des Femmes, französische Frauenbefreiungsbewegung
 Macina Liberation Front, eine islamistische Gruppierung in Mali – seit 2017 Teil der „Jama'at Nasr al-Islam wal Muslimin“ (JNIM)
 Staatliche Milchwirtschaftliche Lehr- und Forschungsanstalt

MlF steht für:
 Multilateral Force, amerikanischer Vorschlag zum Einsatz von Atomwaffen

MLF